Max Robert peut désigner :
 Max Robert, imprimeur et éditeur d'art suisse ;
 Max Robert, bobeur français.